

Cinema 
 The Man – cortometraggio muto del 1910 diretto da David Wark Griffith
 The Man – film del 1972 diretto da Joseph Sargent
 The Man - La talpa (The Man) – film del 2005 diretto da Les Mayfield

Fumetto 
 The Man – manga di George Akiyama

Letteratura 
 The Man – romanzo di Bram Stoker del 1905
 L'uomo (The Man) – racconto di Ray Bradbury del 1951 pubblicato nella raccolta Il gioco dei pianeti
 The Man – romanzo di Irving Wallace del 1964

Musica 
 The Man – album di Lorne Greene del 1965
 The Man! – album di Leroy Hutson del 1974
 The Man – album di Barry White del 1978
 The Man – traccia dell'album Pipes of Peace di Paul MacCartney del 1983
 The Man – album di Bill Drummond del 1986
 The Man – album degli Sponge del 2005
 The Man – singolo di Aloe Blacc del 2014
 The Man – singolo dei The Killers del 2017, dall'album Wonderful Wonderful
 The Man – singolo di Taylor Swift del 2020